przejrzystość – właściwość dźwięku
 przejrzystość – właściwość materiału/ośrodka względem światła